John Goodwin (1594-1665), prédicateur, théologien anglais
 John B. L. Goodwin (1912–1994), écrivain américain